Józef Sitarz (1885–1942), artysta rzeźbiarz i malarz, oficer Wojska Polskiego
 Józef Sitarz, biegacz i skoczek narciarski